Sopravvivere coi lupi, libro del 1997 di Misha Defonseca
 Sopravvivere coi lupi, film del 2007 tratto dal libro di Misha Defonseca, sceneggiato e diretto da Véra Belmont